Visibilità – in programmazione, la possibilità di richiamare un identificatore in un determinato punto del programma
Visibilità – in meteorologia e in aeronautica, la più grande distanza alla quale un oggetto può essere identificato
Visibilità – in sociologia, manifestazione del proprio essere come rivendicazione
Visibilità – in geometria, concetto di due punti attraverso i quali il segmento lineare che li unisce non incontra nessun ostacolo

Altri progetti